Вале́рий Анато́льевич Ефре́мов (1 сентября 1974 г., Ленинград) — российский филолог, специалист в области культуры речи и лексикологии, гендерной лингвистики, когнитивной лингвистики, юрислингвистики. Доктор филологических наук (2010), профессор кафедры русского языка (с 2012), заведующий кафедрой русского языка филологического факультета (с 2021) ГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена».

Биография 
В 1996 году окончил филологический факультет РГПУ им. А. И. Герцена (диплом с отличием); а в 1999 году - аспирантуру, защитив диссертацию на тему «Ассоциативно-вербальная организация цикла лирических новелл И. А. Бунина „Тёмные аллеи“» (10.02.01 — русский язык).

В 1999—2000 годах — студент Пекинского университета языка и культуры (стипендия правительства КНР), специализация — китайский язык.

С 2000 года работает на кафедре русского языка филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена: ассистент, доцент (2003), профессор (с 2012), заведующий кафедрой (с 2021).

13 мая 2010 года защитил докторскую диссертацию «Динамика русской языковой картины мира: вербализация концептуального пространства „'мужчина' -'женщина'“».

Автор В. А. Ефремова более 200 научных публикаций, большая часть которых посвящена исследованиям в области культуры речи, гендерной и когнитивной лингвистики, лексикографии, юрислингвистики.

В. А. Ефремов — редактор вузовского учебника «Деловая риторика. Культура речи и деловое общение» (М.: Кнорус, 2018), соавтор вузовских учебников «Русский язык и культура речи» (М.: Высшая школа, 2010) и (М.: Юрайт, 2012, 2014 и др.), «Риторика» (М.: Юрайт, 2013), сборника упражнений «Русский язык и культура речи» (М., Высшая школа, 2010), учебников для вузов и колледжей «Русский язык и культура речи» (М., 2004), а также автор учебного-методического пособия «Основы гендерной лингвистики» (СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, 2009), используемых в учебном процессе не только в РГПУ им. А. И. Герцена, но и в других вузах страны.

В. А. Ефремов активно публикуется в таких центральных научных и научно-методических журналах, как «Русская речь», «Мир русского слова», «Русский язык в школе», «Русская словесность», в болгарском журнале из «Чуждоезиково обучение Научно списание».

Принимает участие в качестве организатора и лектора в работе курсов повышения квалификации школьных и вузовских преподавателей как в Санкт-Петербурге, так и за пределами РФ (Абхазия, Армения, Украина, Таджикистан, Эстония, Болгария, Литва, Казахстан, Германия, Киргизия, Танзания).

Просветительская деятельность В. А. Ефремова не ограничивается наукой и преподаванием. С 2006 по 2010 год был организатором и ведущим заседаний «Общества ревнителей русского языка» при Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского.

Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший лектор страны» (2018), организованного Российским обществом «Знание».

С 2005 года выступает в качестве соведущего культурно-просветительской программы «Как это по-русски?» «Радио России — Санкт-Петербург», отвечая на вопросы радиослушателей по культуре речи, об истории и современном состоянии русского языка.

Кроме того, В. А. Ефремов активно сотрудничает со следующими средствами массовой информации: 78 канал, 5 канал, ТВ 100, Радио-Зенит, еженедельник «Город 812»

Экспертная деятельность:
 Эксперт-тестолог высших учебных заведений Северо-Западного округа РФ (ФГУ «Росаккредагентство», Москва (2003—2015)
 Эксперт-лингвист (с 2002 г.) нескольких экспертных организаций (в том числе — группы компаний ООО, АНО «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки»)
 Эксперт-лингвист (с 2021) Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС)

Избранные труды 
 Ефремов В. А. «Мужчина» и «женщина» в русской языковой картине мира. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. 184 с.
 Ефремов В. А. Основы гендерной лингвистики: Учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. 118 с.
 Ефремов В. А. О гендерной асимметрии в наименовании лиц женского пола // Русский язык в школе. 2009. № 1. С. 72-82.
 Ефремов В. А. Речевой этикет: обращения в современной речи // Русская речь. 2009. № 6. С. 53-59.
 Ефремов В. А. Теория концепта и концептуальное пространство // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 104. С. 96-106.
 Ефремов В. А. Гендерные стереотипы как элемент концептуализации // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35). C. 149—158.
 Ефремов В. А. Логичность речи и логические ошибки // Русский язык в школе. 2012. № 3. С. 82-85.
 Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / Под общ. ред. В. Д. Черняк. М.: Юрайт, 2012. (в соавторстве)
 Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учеб.-практич. пособие для бакалавров / Под общ. ред. В. Д. Черняк. М.: Юрайт, 2012. (в соавторстве)
Более полный список трудов доступен в профайле В. А. Ефремова на e-library

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт В. А. Ефремова (прежняя версия)
 ссылки на избранные статьи Online
 Теория концепта и концептуальное пространство
 От мачо к метросексуалу и далее
 Гендерные стереотипы как элемент концептуализации
 Ассоциативные аспекты ритма лирической прозы (на материале цикла И. А. Бунина «Темные аллеи») // Научный диалог. 2012. № 8: Филология. С. 88-105
 Автореферат докторской диссертации «ДИНАМИКА РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА: ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА „‘МУЖЧИНА’ — ‘ЖЕНЩИНА’“», 2010

См. также 
 Дымарский Михаил Яковлевич
 Ильенко Сакмара Георгиевна
 Козырев Владимир Алексеевич
 Мартьянова Ирина Анатольевна
 Пиотровская Лариса Александровна
 Сергеева Елена Владимировна
 Сидоренко Константин Павлович
 Сулименко Надежда Евгеньевна
 Черняк Валентина Данииловна

Лингвисты России
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Авторы учебников русского языка
Русисты